est un genre éteint de dinosauriformes ayant vécu durant le Carnien à la fin du Trias, il y a environ 230 millions d'années dans ce qui est maintenant la Pologne.

Des restes fossilisés de Silesaurus ont été trouvés dans la Formation de Keuper Claystone à Krasiejów près d'Opole, en Silésie (Pologne), d'où l'origine de son nom.

L'espèce type et seule espèce, , a été décrite par Jerzy Dzik en 2003. Elle est connue par une vingtaine de squelettes, ce qui en fait l'un des dinosauriformes les mieux représentés dans le registre fossile.

Description 
Silesaurus mesurait environ  de long et était facultativement bipède. C'était un animal léger, construit pour la vitesse.

Il était herbivore. Ses dents étaient petites, coniques et dentelées. La pointe du dentaire n'avait pas de dents, et certains paléontologues pensent qu'il pourrait avoir été terminé par un bec.

Phylogénie 
La plupart des scientifiques pensent que Silesaurus n'était pas un dinosaure, mais plutôt un dinosauriforme, notamment  J. W. Martz et B. J. Small (2019). Les deux principales caractéristiques de dinosaures qui manquent à Silesaurus sont :
 une crête (insertion musculaire sur l'humérus) deltopectorale élargie ;
 des épiphyses sur les vertèbres cervicales.

Cependant, certaines caractéristiques de Silesaurus se retrouvent chez les dinosaures comme :
 un cotyle court ;
 un ischion avec un axe élancé ;
 un fémur avec une tubérosité réduite bordant le ligament de la tête fémorale ;
 un trochanter peu saillant ;
 une superposition du processus ascendant de l'astragale avec le tibia ;
 une surface articulaire proximale concave pour la réception de l'extrémité distale du péroné sur le calcanéum.

En conséquence, selon les théories alternatives, Silesaurus est à (ou près de) la base des dinosaures ornithischiens. D'autres scientifiques proposent qu'il fait la relation entre prosauropodes et ornithischiens.

La position systématique après Nesbitt (2011) :

Galerie

Références 

Diapside du Trias supérieur
Genre de dinosauromorphes préhistoriques (nom scientifique)
Reptile préhistorique d'Europe
Paléontologie en Pologne
Taxon fossile décrit en 2003